Dix (Illinois)
 Dix (Nebraska)
 Dix Hills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Otto Dix (Untermhaus, 1891 – Singen, 1969), pintor alemany de la Nova Objectivitat i l'Expressionisme
 Prova de Dix-Hallpike, maniobra diagnòstica que s'utilitza per identificar el vertigen posicional paroxismal benigne